Starlet kan avse:

Starlet (tidning) – en tidning för flickor i tonåren
Toyota Starlet – en bilmodell från Toyota
Starlet (musikgrupp) – ett svenskt indieband